Bloodmoon (dt. Blutmond) steht für:
 eine Computerspielerweiterung, siehe The Elder Scrolls III: Morrowind
 ein geplantes Spin-Off von Game of Thrones, siehe Game of Thrones#Spin-off (The Long Night wird auch als Titel genannt)
 Bloodmoon – Stunde des Killers, ein Film von 1997
 englisch für Blutmond, eine Art Mondfinsternis

Siehe auch:
 Blood Moon
 Blutmond